Ledare kan syfta på:

Ledare (yrkesroll) – en person som strukturerar och överblickar arbetet och/eller levernet i en grupp människor
Elektrisk ledare – ett material som leder elektrisk ström
Ledarsida – en sektion i en tidning där tidningens och redaktionens åsikter i politiska frågor uttrycks
Högsta ledare – en ordagrann eller fri översättning av det högsta politiska ämbetet i vissa länder

Se även
 Härskartitel